Plaatsen in Bulgarije
 Bezmer (Dobritsj); een dorp in de oblast Dobritsj
 Bezmer (Jambol); een dorp in de oblast Jambol